Fenouillet (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Fenouillet (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje